Tracking peut faire référence à :

 Match moving, technique utilisée dans le domaine des effets visuels et liée à la capture de mouvement.
 Pistage web (), méthodes de suivi des visites sur le web.
 Tracking, terme employé en cas de pandémie pour le traçage numérique des populations, ou en abrégé traçage.